Центра́льный контргамби́т — шахматный дебют:

 Центральный контргамбит — шахматный дебют, начинающийся ходами: 1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 d7-d5.
 Центральный контргамбит — первоначальное название скандинавской защиты, возникающей после ходов: 1. e2-e4 d7-d5..